Франциск Скорина (до 1490, Полоцьк — не пізніше 1551, Прага) — білоруський першодрукар, просвітитель, перекладач, митець-графік, один із засновників кириличного книгодрукування.
 Скорина Людмила Петрівна (16 березня 1936, Чернігів) — український мовознавець.
Прізвища